Le Lay ist der Familienname folgender Personen:

 David Le Lay (* 1979), französischer Radrennfahrer
 Patrick Le Lay (1942–2020), französischer Medienmanager

Siehe auch:
 Lay